Pojem Květy může znamenat:

 množné číslo od slova květ
 množné číslo od jména Květa
 Květy (časopis) – český společenský časopis
 Květy (hudební skupina) – brněnská hudební skupina
 Květy zla – básnická sbírka francouzského spisovatele Charlese Baudelaire
 Živé kvety – slovenská hudební skupina

Externí odkazy